Гросман — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гросман, Виталий Тимофеевич (1963—2005) — советский и германский хоккеист.
 Гросман, Густав-Фридрих-Вильгельм (1746—1796) — немецкий актёр и драматический писатель.
 Гросман, Лев Алексеевич (1920—1985) — киносценарист, политзаключённый ГУЛАГа, прототип одного из героев «Одного дня Ивана Денисовича» А. И. Солженицына.
 Гросман, Раиса Львовна (по первому мужу Прибылёва; 1858—1900) — русская революционерка, член партий «Народная воля» и «Народное право».

См. также 
 Гройсман
 Гроссманн